Blender steht für:
 einen Hochstapler oder Wichtigtuer
 ein Album der Band Selig aus dem Jahr 1997
 Blender (Software), ein 3D-Modellierungs- und Animationsprogramm
 Blender Foundation, eine Organisation, welche die Software pflegt
 Blender (Landkreis Verden), eine Gemeinde in Niedersachsen
 Blender (Berg), ein Berg im Allgäu
 Standmixer, ein elektrisches Küchengerät, Mixer
 Blender (Möbel), ein Schrank, dessen Front das Aussehen eines anderen Möbelstückes imitiert.
 Blender (Zeitschrift), eine US-amerikanische Musikzeitschrift
 Blender (Beruf), ein Beruf in der Genussmittelindustrie (u. a. bei Tabak, Tee oder Whisky)
 Blender (Kryptographie), Füllzeichen in der Kryptographie, die dazu dienen den Gegner zu blenden
 Blender (3D-Kunstflug), eine Flugfigur im 3D-Kunstflug
 Der Blender, ein Spielfilm
 Jr. Blender, Pseudonym von Philip Meckseper, deutscher Liedtexter, Komponist und Musikproduzent

Blender ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Blender (1903–1957), deutscher Bauarbeiter und Wirtschaftsfunktionär
 Walter Blender (* 1963), deutscher Verbandsgründer